Норберт Шмельцер (; ) — нидерландский политический деятель, министр иностранных дел (1971—1973).

Биография 

В 1947 году окончил экономический факультет Университета Тилбурга. Во время Второй Мировой войны участвовал в голландском студенческом сопротивлении.

В 1950-х годах — в аппарате министерства экономики.

В 1956—1959 годах — статс-секретарь в министерстве внутренних дел.

В 1959 и в 1963—1971 годах — депутат палаты представителей нидерландского парламента.

в 1959—1963 годах — статс-секретарь Министерства по общим вопросам.

В 1963—1966 годах — председатель фракции Католической народной партии.

В 1971 году — депутат Сената.

В 1971—1973 годах — министр иностранных дел Нидерландов.

С 1973 года — в отставке.

С 1 января 2002 года — член Консультативного совета по международным делам.

Источники 
 http://www.nd.nl/artikelen/2008/november/14/norbert-schmelzer-1921-2008

Министры иностранных дел Нидерландов
Члены Христианско-демократического призыва
Лоббисты Европейского союза
Руководители политических партий Нидерландов